Farfengo ima više značenja:
 Farfengo, Brescia
 Farfengo, Cremona